Výluka může znamenat:
 výluka (práce) — zamezení výkonu práce zaměstnavatelem,
 výluka (doprava) — omezení v dopravě
 výluka (železnice) — omezení v železniční dopravě

Externí odkazy